Godunow ist der Name einer Zarendynastie:

 Fjodor II. Borissowitsch Godunow (1589–1605), Zar und Großfürst von Russland, Sohn von Boris Godunow

Godunow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Borissowitsch Godunow (1949–1995), russisch-amerikanischer Balletttänzer und Schauspieler
 Sergei Konstantinowitsch Godunow (* 1929), russischer Mathematiker